Serbelloni ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrizio Serbelloni (1695–1775), italienischer Kardinal
 Gian Galeazzo Serbelloni (1744–1802), italienischer Politiker
 Giovanni Antonio Serbelloni (1519–1591), italienischer Kardinal
 Johann Baptist Serbelloni (1696–1778), österreichischer Feldmarschall

Serbelloni bezeichnet:
 Serbelloni (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie aus der Lombardei, Grafen von Riviera
 Eine Villa in Bellagio, die Villa Serbelloni, heute Sitz des Bellagio Center der Rockefeller Foundation 
 Ein Grand Hotel in Bellagio